

Anno 
 116 o 116 a.C.

Codici 
 116  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Giesing, presso Monaco di Baviera

Matematica 
 116 – numero

Telefonia 
 116 – Numero telefonico creato nel 1955 per il soccorso stradale dell'ACI, oggi sostituito dall'803 116.